Seeau heißen folgende geographische Objekte:

 Seeau (Gemeinde Hollenstein), Ortslage an der Voralm, bei Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Seeau (Gemeinde Eisenerz), Ortslage am Hochschwabmassiv, bei Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark

Seeau ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich von Seeau (1659–1729), Hofbeamter in der Kaiserlichen Administration in Bayern
 Joseph Anton von Seeau (1713–1799), Musiktheaterintendant in München